Марушевський (жіночий варіант Марушевська) — українське і польське прізвище.

 Юлія Марушевська
 Артур Марушевський

Польські прізвища
Українські прізвища